Stijena je lahko:
 Stijena, Cazin (Bosna in Hercegovina)
 Stijena, Črna gora